Tytus, Romek i A’Tomek księga XXII – dwudziesty drugi komiks z serii Tytus, Romek i A’Tomek o przygodach trzech przyjaciół Tytusa, Romka i A’Tomka. 

Autorem scenariusza i rysunków jest Henryk Jerzy Chmielewski. Album ten ukazał się w roku 1996 nakładem Prószyński i S-ka. Potocznie księga ta ma opis - Tytus gangsterem. Na stronie 2 okładki w wydaniu I umieszczono reprodukcję obrazu autorstwa H.J. Chmielewskiego na którym widnieje Papcio Chmiel i Tytus z przypomnieniem, iż Tytus w wersji książeczkowej ukazuje się już 30 lat.

Fabuła komiksu 
Tytus w drodze do szkoły jest prześladowany przez chuliganów. Romek i A`Tomek za pomocą policyjnego psa elektronowego, skonstruowanego przez Prof. T.Alenta, przychodzą mu z pomocą. Po tych wydarzeniach chłopcy zakładają Bojową Organizację Antygangsterską (BOA), Tytus zostaje tajnym agentem o pseudonimie Argus. Podczas śledzenia przestępców, Tytus zostaje przypadkowo napromieniowany materiałem radioaktywnym, który przenosi w kapsule, wywołującym instynkty złodziejskie. Od tej pory organizuje siatkę przestępczą, która kradnie, wymusza haracze, napada na banki. Tymczasem Romek i A`Tomek poszukują Tytusa skonstruowanym przez profesora T.Alenta gangsterolotem. Po odbiciu go z więzienia, gdzie trafił jako groźny przestępca, chłopcy podają mu antidotum i Tytus powraca do swojego dawnego stanu zdrowia.

Wydania 
 wydanie I     1996 - Prószyński  i S-ka, nakład: 60 000 egzemplarzy
 wydanie II (wydanie zbiorowe jako Złota księga przygód IV) 2003 - Prószyński  i S-ka, nakład: 22 000 egzemplarzy
 wydanie III    2009 - Prószyński Media

Bibliografia 
 Henryk Jerzy Chmielewski: Tytus, Romek i A’Tomek księga XXII. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1996, wydanie I

Tytus, Romek i A’Tomek
Twórczość Henryka Jerzego Chmielewskiego